Aristomedes () ist der Name folgender Personen:

 Aristomedes (König von Korinth) (836/5 – 801/0 v. Chr.), König von Korinth
 Aristomedes (Bildhauer) (6. – 5. Jahrh. v. Chr.), thebanischer Bildhauer